Rinkaby landskommun kan avse:
Rinkaby landskommun, Närke
Rinkaby landskommun, Skåne